Alessandro Farnese il Vecchio (1468-1549) – conosciuto come papa Paolo III, 220º papa della Chiesa cattolica
Alessandro Farnese il Giovane (1520-1589) – figlio di Pier Luigi Farnese, divenne nel 1534 cardinale e nel 1580 fu Cardinal decano
Alessandro Farnese (1545-1592) – figlio di Ottavio Farnese, duca di Parma, fu nel 1577 governatore asburgico dei Paesi Bassi e dal 1586 Duca di Parma e Piacenza
Alessandro Farnese (1610-1630) – nipote del precedente
Alessandro Farnese (1635-1689) – figlio di Ranuccio I Farnese, fu dal 1680 al 1682 governatore asburgico dei Paesi Bassi